Ниланка́н — топоним:
 Ниланкан (контрольный пункт связи) — контрольный пункт связи в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края.
 Ниланкан (река) — река в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края.